Roewer kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Friedrich Roewer

Robotskapade auktorsförkortningar